Standing (do inglês: Ficar em pé), também conhecido como ortostase, é uma posição na qual o corpo é mantido em posição  ereta, ou ortostática, apoiado apenas pelos pés. Embora aparentemente estático, o corpo balança levemente para frente e para trás a partir do tornozelo no plano sagital (que divide o corpo em lados direito e esquerdo). Essa oscilação da quietude é comparada ao movimento de um pêndulo invertido.

Ficar em posição de sentido é uma postura militar de pé, assim como ficar à vontade, mas esses termos também são usados em organizações de estilo militar e em algumas profissões que envolvem permanecer em pé, como modelagem e vigilância.

A postura em pé depende do equilíbrio dinâmico e não estático. O centro de massa humano está na frente do tornozelo e, ao contrário dos tetrápodes, a base de apoio é estreita consistindo de apenas dois pés. Uma pose estática faria com que os humanos caíssem de frente. Além disso, existem constantes perturbações externas, como brisas, e perturbações internas, como a respiração. A postura ereta requer ajuste e correção. Existem muitos mecanismos no corpo que são sugeridos para controle, por exemplo, uma ação de mola nos músculos, maior controle do sistema nervoso ou dos músculos do núcleo. Os seres humanos começam a ficar em pé entre 8 e 12 meses de idade.

Ação da primavera 
Tradicionalmente, tal correção era explicada pela ação de mola dos músculos, um mecanismo local que ocorria sem a intervenção do sistema nervoso central (SNC). Estudos recentes mostram que esta ação de mola por si só é insuficiente para evitar uma queda para frente. Além disso, a oscilação humana é muito complicada para ser explicada adequadamente por esta ação.

Sistema nervoso 
De acordo com a teoria atual, o sistema nervoso monitora contínua e inconscientemente nossa direção e velocidade. O eixo vertical do corpo alterna entre a inclinação para frente e para trás. Antes de cada inclinação atingir o ponto de tombamento, o sistema nervoso reage com um sinal para reverter a direção. O balanço também ocorre no quadril e há um leve enrolamento e desenrolamento da parte inferior das costas.

Uma analogia seria uma bola que vola para frente e para trás entre dois jogadores sem tocar o chão. O esforço muscular necessário para manter uma postura em pé alinhada é crucial, mas mínimo. A eletromiografia detectou leve atividade nos músculos das panturrilhas, quadris e região lombar.

Músculos do núcleo 
Os músculos do núcleo desempenham um papel na manutenção da estabilidade. Os músculos do núcleo são camadas musculares profundas que ficam próximas à coluna e fornecem suporte estrutural. Os abdominais transversais envolvem a coluna e funcionam como um espartilho de compressão. Os multífidos são músculos intersegmentares. A disfunção nos músculos do núcleo tem sido implicada na dor nas costas.

Expansão do modelo de pêndulo 
Alguns pesquisadores substituíram a analogia do pêndulo invertido do tornozelo por um modelo de pêndulos de ligação dupla envolvendo a oscilação do quadril e do tornozelo. Nenhum dos modelos é aceito como mais do que uma aproximação. A análise da oscilação postural mostra muito mais variação do que a observada em um pêndulo físico ou mesmo em um par de pêndulos acoplados. Além disso, ficar quieto envolve atividade em todas as articulações, não apenas nos tornozelos ou quadris.

No passado, a variação era atribuída a efeitos aleatórios. Uma interpretação mais recente é que o sway tem uma estrutura fractal. Um padrão fractal consiste em um motivo repetido em vários níveis de ampliação. Os níveis estão relacionados por uma razão chamada dimensão fractal. Acredita-se que o padrão fractal oferece uma gama de ajustes de controle fino e grosseiro. A dimensão fractal é alterada em algumas disfunções motoras. Em outras palavras, o corpo não pode compensar suficientemente bem os desequilíbrios.

Patologia 
Embora ficar em pé por si só não seja perigoso, existem patologias associadas a ele. Uma condição de curto prazo é a hipotensão ortostática, e as condições de longo prazo são pés doloridos, pernas rígidas e dor lombar.

Hipotensão ortostática 
A hipotensão ortostática é caracterizada por uma pressão arterial anormalmente baixa quando o paciente está em pé.

Pode causar tonturas, vertigens, dores de cabeça, visão turva ou turva e desmaios, porque o cérebro não recebe suprimento sanguíneo suficiente. Isso, por sua vez, é causado pela gravidade, puxando o sangue para a parte inferior do corpo.

Normalmente, o corpo compensa, mas na presença de outros fatores, como hipovolemia, doenças e medicamentos, essa resposta pode não ser suficiente.

Existem medicamentos para tratar a hipotensão. Além disso, existem muitos conselhos de estilo de vida. Muitos deles, no entanto, são específicos para uma determinada causa de hipotensão ortostática, por exemplo, manter uma ingestão adequada de líquidos na desidratação.

Hipercoagulabilidade ortostática 
A permanência prolongada em pé ativa significativamente a cascata de coagulação, denominada hipercoagulabilidade ortostática. No geral, causa um aumento na pressão hidrostática transcapilar. Como resultado, aproximadamente 12% do volume de plasma sanguíneo passa para o compartimento extravascular. Esse deslocamento do plasma causa um aumento na concentração de fatores de coagulação e outras proteínas da coagulação, causando hipercoagulabilidade.

Tremor ortostático 
Caracterizado por jejum (12–18 Hz) contrações musculares rítmicas que ocorrem nas pernas e tronco imediatamente após ficar em pé. Nenhum outro sinal ou sintoma clínico está presente e o tremor cessa quando o paciente se senta ou levanta do chão. A alta frequência do tremor muitas vezes faz com que o tremor pareça uma ondulação dos músculos da perna enquanto está em pé.

Complicações a longo prazo 
Ficar em pé por si só não causa nenhum dano. A longo prazo, no entanto, podem surgir complicações.

Veja também 

 Em atenção
 Agonoclita, um ex-grupo cristão que rezava em pé
 Prostração
 Reverência

Referências

Ligações externas 

 Dizziness-and-balance.com – Descrição
 apta.org – O Segredo da Boa Postura

Postura humana